Slowaaks basketbalteam (mannen)
 Slowaaks basketbalteam (vrouwen)